Loomis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Harold Frederick Loomis
 Richard B. Loomis